Карл Цейсс:
 Цейс, Карл Фридрих (1816—1888) — немецкий инженер и производитель оптики, основатель фабрики оптических систем «Цейс».
 Карл Цейсс (Carl Zeiss AG) — фирма Германии, специализирующаяся в области оптики.
 «Карл Цейсс» — футбольный клуб из Йены (Германия).